Le sigle MITM peut faire référence à :

 Man-in-the-middle (Attaque de l'homme du milieu, pour le piratage d'une communication)

 Médicament d'intérêt thérapeutique majeur